Zalli – arrondissement del Benin
 Tiziano Zalli – attivista, politico e banchiere italiano